Velika nagrada Bruslja 1961 je peta neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 9. aprila 1961 na uličnem dirkališču Heysel Park v Bruslju. Za skupni rezultat dirke je štel seštevek časov treh voženj po 22 krogov.

Dirka

Viri 
 Rezultati na chicanef1.com

Formula 1 sezona 1961
1961